Анто́н Но́виков:
 Новиков, Антон Владимирович (род. 1964) — советский самбист.
 Новиков, Антон Егорович (1920—1981) — тракторист, Герой Социалистического Труда.
 Новиков, Антон Николаевич (род. 1988) — российский боксёр-профессионал.